Die Liste europäischer Länder nach Staatsschuldenquote vergleicht die EU-Länder und weitere Länder in Europa anhand der Staatsschuldenquote. Diese Kenngröße setzt die gesamte Staatsverschuldung des Landes in Beziehung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) und berücksichtigt so, dass die Volkswirtschaften verschieden groß sind.

Laut den EU-Konvergenzkriterien sollte die Staatsschuldenquote 60 Prozent der Wirtschaftsleistung nicht überschreiten.

Tabelle auf Basis der Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) 
Die Tabelle gibt den staatlichen Schuldenstand (brutto, ohne Gegenrechnung von staatlichen Forderungen an Dritte) relativ zum jeweiligen BIP wieder. Die Angaben sind ohne Verpflichtungen für Beamtenpensionen, Gesundheitspflege, Kranken- und Rentenversicherung, für die keine Kapitaldeckung besteht. Unter Einbeziehung der verdeckten Staatsverschuldung würde die Schuldenquote um ein Vielfaches steigen. Alle Daten beruhen auf Berechnungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) vom April 2018. Daten ab 2018 sind Schätzungen des IWF.

 a) Schätzungen

Graphische Darstellungen der Staatsschuldenquote europäischer Länder

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Staatsschuldenquote

Weblinks 
 IWF: World Economic Outlook Database
 CIA World Factbook: Public debt

Einzelnachweise 

Staatsschuldenquote
Liste (Wirtschaft)
Europäische Währungsunion
!Europaische Lander